van Delden ist der Name folgender Personen:

 Rembert van Delden (1917–1999), deutscher Textilkaufmann und Politiker
 Hendrik van Delden (1872–1950), deutscher Baumwollspinnerei- und Zwirnereibesitzer
 Gerrit van Delden (1842–1925), deutscher Chemiker und Textilindustrieller
 Willy van Delden (1890–1977), deutscher Textilfabrikant
 Ysaak van Delden (1859–1939), deutscher Textilfabrikant

Siehe auch:

 Van Delden-Gruppe